Slovakien deltog första gången som självständig nation vid olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer och de har medverkat i alla olympiska spel sedan dess. Före 1994 tävlade de slovakiska idrottarna för Tjeckoslovakien (mellan 1920 och 1992).

Slovakien har totalt vunnit 42 medaljer (32  sommar och 10 vinter).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor

Noter